Polska Liga Koszykówki 1988/1989 – 55. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski był Górnik Wałbrzych, który zwyciężył w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1987/1988. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Runda zasadnicza

Play-off 

O 3. miejsce

Miejsca 5-8 

O 7. miejsce

O utrzymanie

Ostateczna kolejność 

Do ligi awansowały: Stal Stalowa Wola, Astoria Bydgoszcz i Spartakus Jelenia Góra.

Czołówka strzelców 
 Leszek Doliński (AZS Koszalin) - 910
 Henryk Wardach (Zagłębie Sosnowiec) - 837
 Piotr Pawlak (Legia Warszawa) - 645		
 Ryszard Wieczorek (Górnik Wałbrzych) - 630
 Jerzy Żywarski (Górnik Wałbrzych) - 596
 Paweł Bargieł (Śląsk Wrocław) - 586
 Marek Olesiewicz (Gwardia Wrocław) - 571
 Jarosław Zyskowski (Gwardia Wrocław) - 568
 Eugeniusz Kijewski (Lech Poznań) - 546
 Krzysztof Klimczyk (Hutnik Kraków) - 521

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1988/1989

Polska Liga Koszykówki
1988 w koszykówce
1989 w koszykówce
1988 w polskim sporcie
1989 w polskim sporcie